Le tournoi de tennis Family Circle est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 2014, classée en catégorie Premier, se dispute à Charleston du  au .

Andrea Petkovic remporte le simple dames. En finale, elle bat Jana Čepelová, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Anabel Medina Garrigues et Yaroslava Shvedova.

Faits marquants 
 Il s'agit du premier tournoi depuis octobre dernier pour Maria Kirilenko, précédemment éloignée des courts à cause d'une blessure au genou.
 La double-tenante du titre Serena Williams, battue à la surprise générale dès son entrée en lice par Jana Čepelová, déclare après cette défaite : .

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours 
Les huit premières têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis Family Circle
 Saison 2014 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2014
Family Circle
Tennis aux États-Unis en 2014
Tennis en mars 2014
Tennis en avril 2014
Sport aux États-Unis en mars 2014
Sport aux États-Unis en avril 2014